Чемпионат Европы по футболу 2000 — 11-й футбольный чемпионат Европы, финальная часть которого проходила впервые в двух странах — в Бельгии и Нидерландах. Это был второй турнир с 16 командами-участницами.

Перед этим чемпионатом УЕФА внёс изменение в правила: после группового раунда отсчёт жёлтых и красных карточек начинался с нуля.

Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале в дополнительное время сборную Италии 2:1. Последний в истории чемпионатов Европы «золотой гол» забил Давид Трезеге. Франция к статусу действовавших чемпионов мира добавила второй в своей истории титул чемпионов Европы.

Официальной песней турнира стала композиция шведского исполнителя и музыканта E-Type «Campione 2000».

Несмотря на то, что в полуфинал вышли четыре европейские сборные со множеством звёзд в своих составах, чемпионат стал богатым на сенсации: ряд сильных сборных умудрился потерпеть неудачи на групповом этапе, а некоторые команды одержали сенсационные победы. Как минимум семь раз исход матча решался на самых последних минутах, и очень часто победу предопределяли забитые или незабитые пенальти.

Краткий обзор событий 
 В группе A досрочно сложила свои полномочия чемпиона сборная Германии, которая взяла только одно очко в матче с Румынией. Англия в решающем матче против Румынии пропустила роковой гол с пенальти и выбыла из борьбы. Из группы вышли Португалия и Румыния.
 В группе B Италия заняла уверенно первое место, выиграв все три встречи, а второе место неожиданно заняла Турция. Бельгия стала первой страной-хозяйкой, не преодолевшей групповой этап. Швеция замкнула квартет.
 В группе C была самая запутанная ситуация: все команды потерпели по одному поражению, но в плей-офф вышли Испания и Югославия. Испанцы, проигрывая по ходу встречи Югославии трижды (0:1, 1:2, 2:3), на 92-й (с пенальти) и 95-й минутах забили голы и вырвали победу.
 В группе D Нидерланды и Франция вышли в плей-офф: Нидерланды выиграли группу со стопроцентным показателем, обыграв Францию, которая выставила второй состав на личную встречу. Чехия и Дания вылетели уже после второго тура.
 В плей-офф разыгрались ещё несколько драм. В четвертьфинале Югославия была разбита со счётом 1:6 командой Нидерландов, потерпев крупнейшее поражение в финальной части Евро. На той же стадии Испания упустила самый реальный шанс остановить сборную Франции: на последних минутах игры легендарный Рауль Гонсалес не забил пенальти французам. Португалия и Италия уверенно справились со своими противниками.
 В полуфинале голландцы и итальянцы определили победителя только в серии пенальти: сборная Нидерландов умудрилась реализовать только один пенальти против трёх итальянских. Португалия же проиграла Франции после спорного пенальти в овертайме.
 В финале сборная Франции, уступая 0:1 по ходу встречи, перевела игру в спасительный для себя овертайм только благодаря голу на 4-й добавленной минуте. Ей понадобилось чуть более 12 минут, чтобы забить победный гол.

Города и Стадионы 
Бельгия и Нидерланды были выбраны в качестве хозяек Евро-2000 14 июля 1995 года на исполнительным комитете УЕФА в Женеве, Швейцария.

Нидерланды 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Амстердам
! Роттердам
! Эйндховен
! Арнем
|-
| Амстердам Арена
| Фейеноорд
| Филипс
| Гелредом
|-
| Вместимость: 51 628
| Вместимость: 51 577
| Вместимость: 35 000
| Вместимость: 39 600
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!colspan="6" ||-
! Брюссель
! Брюгге
! Льеж
! Шарлеруа
|-
| Эйзель
| Ян Брейдел
| Стад Морис Дюфран
| Стад дю Пье
|-
| Вместимость: 50 122
| Вместимость: 29 042
| Вместимость: 30 023
| Вместимость: 30 000
|-
| 
| 
| 
| 
|}

Отборочные игры 

Группа 1: Италия, Дания, Швейцария, Уэльс, Белоруссия.

Группа 2: Норвегия, Словения, Латвия, Греция, Албания, Грузия.

Группа 3: Германия, Турция, Финляндия, Северная Ирландия, Молдавия.

Группа 4: Франция, Украина, Россия, Исландия, Армения, Андорра.

Группа 5: Швеция, Англия, Польша, Болгария, Люксембург.

Группа 6: Испания, Израиль, Австрия, Кипр, Сан-Марино.

Группа 7: Румыния, Португалия, Словакия, Венгрия, Лихтенштейн, Азербайджан.

Группа 8: Югославия, Ирландия, Хорватия, Македония, Мальта.

Группа 9: Чехия, Шотландия, Босния и Герцеговина, Литва, Эстония, Фарерские острова.

Составы команд

Финальный турнир

Жеребьёвка 

Распределение по корзинам с первой по третью основано на коэффициенте в конце 1999 года

Участники 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (первое участие)
 
 
  (первое участие)
 
 
 
  Югославия

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/4 финала 

В матче Испания-Франция Рауль 90' не реализовал пенальти (выше ворот)

1/2 финала 

В матче Нидерланды — Италия нидерландцы Франк де Бур (39', вратарь) и Патрик Клюйверт (62', штанга) не реализовали пенальти.

Финал

Чемпион

Бомбардиры 
5 голов
  Патрик Клюйверт
  Саво Милошевич
4 гола
  Нуну Гомеш
3 гола
  Тьерри Анри
  Сержиу Консейсау
  Златко Захович

Символическая сборная 

  Франческо Тольдо
  Лилиан Тюрам
  Лоран Блан
  Фабио Каннаваро
  Паоло Мальдини
  Луиш Фигу
  Патрик Виейра
  Эдгар Давидс
  Зинедин Зидан
  Франческо Тотти
  Патрик Клюйверт

Примечания

Ссылки 

 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 2000. Бельгия. Голландия

 
Июнь 2000 года
Июль 2000 года
Спорт в Бельгии в 2000 году
Спорт в Нидерландах в 2000 году
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Международные соревнования по футболу в Нидерландах